De vrije routine voor teams tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2015 vond plaats op 28 en 31 juli 2015 in de Kazan Arena in Kazan.

Uitslag 
Finalisten zijn de eerste 12 genoemde deelnemers, aangegeven met groen.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Team